VdMi steht für:

 Verband der Mineralfarbenindustrie, ein Fachverband im Verband der Chemischen Industrie

VdMI steht für:

 Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute Österreichs, freiwilliger Verband von Unternehmen

VDMI steht für:

 Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller, seit 1946 der Verband der Automobilindustrie
 Verbum dei manet in aeternum, lateinische Phrase

Abkürzung